Meneghetti ist der Familienname folgender Personen:
 César Meneghetti (* 1964), brasilianischer Regisseur
 Egidio Meneghetti (1892–1961), italienischer Arzt und Autor
 Filippo Meneghetti (* 1980), italienischer Filmemacher
 Giovanni Meneghetti (1731–1794), italienischer Musiker und Komponist
 Ildo Meneghetti (1895–1980), brasilianischer Ingenieur und Politiker
 Mario Meneghetti (1893–1942), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Mário Meneghetti (1905–1969), brasilianischer Arzt und Politiker
 Renato Meneghetti (* 1947), italienischer Künstler